Erjavec ist der Familienname folgender Personen:

 Aleš Erjavec (* 1951), slowenischer Philosoph
 Davor Erjavec (* 1970), deutscher Wasserballspieler
 Franc Erjavec (* 1925), jugoslawischer Pharmakologe
 Karl Erjavec (* 1960), slowenischer Politiker
 Veronika Erjavec (* 1999), slowenische Tennisspielerin